Алексе́й Ива́нович Миро́нов (3 января 1924, Слободка, Смоленская область, СССР — 16 ноября 1999, Москва, Россия) — советский и российский киноактёр; заслуженный артист РСФСР (1985). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 3 января 1924 года в деревне Слободка ныне Угранского района Смоленской области. С ранних лет жил в Москве. В 1940 году окончил 9 классов школы. В детстве активно участвовал в детской самодеятельности, играл в спектаклях, посещал театральную студию при Доме пионеров.

Служба в армии 
В ноябре 1941 года в 17 лет ушёл добровольцем в армию, приписав себе год. Служил в пехоте. В октябре 1942 года окончил полковую школу при 85мм- зенитном артиллерийском полку. Служил в этом полку командиром орудия.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Был вначале командиром орудия, а с июля 1944 года — командиром огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-го зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на Северо-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении Правобережной и Западной Украины, штурме Берлина.

В феврале 1945 года окончил школу младших лейтенантов. После войны продолжал службу в артиллерии (в Центральной группе войск). Преподавал в школе сержантского состава. С января 1947 года младший лейтенант А. И. Миронов — в запасе.

Театральная деятельность 
В 1947 году поступил в Московское городское театральное училище (с 1950 года — ГИТИС). В 1951—1952 — актёр Калининградского областного драмтеатра, в 1952—1953 — актёр Мурманского областного драмтеатра. C 1953 года — актёр Центрального театра Советской армии, в котором проработал 35 лет.

Жил в Москве. Умер 16 ноября 1999 года на 76-м году жизни. Похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Семья 
Алексей Иванович Миронов был дважды женат, первый раз неудачно. Вторая супруга — Галина Анисимовна, музыкант, они прожили вместе 40 лет. Дети: сын - Владимир Алексеевич Миронов; дочь - Елена Алексеевна Миронова. Трое внуков.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (8.06.1945)
 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 медаль «За отвагу» (29.08.1943)
 другие медали

Творчество

Роли в театре

Фильмография 

 1948 — Молодая гвардия — немецкий часовой
 1954 — Школа мужества
 1958 — Атаман Кодр
 1959 — Золотой эшелон — телеграфист
 1959 — Солнце светит всем — солдат, водитель полуторки
 1960 — Простая история — Гуськов, (Гусёк)
 1961 — В трудный час — эпизод
 1961 — Командировка — скептик, муж Вари — лентяй и демагог
 1962 — Половодье — Микола, колхозник, собутыльник Зиновия
 1962 — Течёт Волга
 1964 — Первый снег
 1964 — Валера — Николай, отец Валеры
 1965 — Клятва Гиппократа — Андрей Иванович, начальник метеостанции
 1965 — Приезжайте на Байкал — Борис Аристархович Штанишкин
 1966 — Маленький беглец — железнодорожник
 1966 — Пустыня — доктор Ляхов
 1967 — Три тополя на Плющихе — пассажир
 1968 — Прямая линия
 1968 — Годен к нестроевой — фельдшер
 1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров 
 1971 — Минута молчания — некурящий" шофер
 1973 — Ищу человека — посетитель бани
 1974 — Великое противостояние — Андрей Семёнович, отец Симы
 1975 — Надежный человек — Алексей Иванович Гордеев, главный геолог
 1975 — Цена небрежности 
 1975 — Потрясающий Берендеев — Павел Иванович
 1976 — Горожане — Фофанов Василий Васильевич, начальник колонны
 1976 — Стажер — врач
 1977 — Белый Бим, Чёрное Ухо — муж Анисьи
 1977 — Ветер "Надежды" — боцман Петрович
 1977 — Семейные обстоятельства — дядя Ваня
 1978 — Иванцов, Петров, Сидоров — Ваня, брат Сидорова
 1978 — Шла собака по роялю — председатель колхоза «Краснополец» Владимир Николаевич
 1979 — Место встречи изменить нельзя — Иван Алексеевич Копытин, водитель милицейского «Фердинанда»
 1979 — Моя Анфиса — Владимир Иванович, инструктор по прыжкам с парашютом
 1979 — Риск — благородное дело — настройщик
 1980 — Ты должен жить — фронтовой шофер
 1980 — У матросов нет вопросов — Михалыч, бригадир поезда
 1980 — Юность Петра — Тихон Стрешнев
 1980 — В начале славных дел — Тихон Никитьевич Стрешнев
 1980 — Однажды двадцать лет спустя — дедушка Антон
 1981 — Деревенская история — Илья Глухов, паромщик, баянист
 1981 — Чёрный треугольник — Филимон Парфентьевич Артюхин, милиционер
 1981 — Трижды о любви — Фёдор Лобанов, отец Василия
 1982 — Сто первый — дед Йосып
 1982 — Мужской почерк — попутчик
 1982 — Россия молодая — Семисадов
 1983 — Вечный зов — Аникей Елизаров
 1984 — Преферанс по пятницам — Павел Максимович
 1984 — Меньший среди братьев — Василий Прокофьевич Таратин, однополчанин
 1984 —  Призываюсь весной — отец Гамазиной
 1985 — Внимание! Всем постам… — продавец рыбок
 1985 — Грядущему веку — Сорокин Спиридон Федотович
 1985 — Не ходите, девки, замуж — дед-пчеловод, лечивший Малькова
 1985 — Чичерин — Иван Егорович Воронов, крестьянин из усадьбы Чичериных, фронтовик
 1986 —  Летное происшествие — Иван Ильич, бортмеханик, списанный на землю
 1986 — Конец операции "Резидент" — Никита Степанович Гапенко, агент иностранной разведки
 1986 — Повод — Федя-Вася, бывший участковый Фёдор Васильевич Пуговкин
 1986 — При открытых дверях — Захар Захарович, заводской сотрудник
 1986 — Конец операции «Резидент» — Гапенко
 1987 — Пять писем прощания — эпизод
 1987 — Везучий человек — Парфёнов, шофер
 1988 — Вам что, наша власть не нравится?! — Матвей Спиридонович Судаков, плотник, брат Урожайкиной
 1988 — Генеральная репетиция — Гусь, фельдшер
 1988 — Собачье сердце — швейцар Фёдор
 1989 — Светик — старик в книжном магазине
 1990 — Исход
 1990 — Адвокат — эпизод
 1991 — 1000 долларов в одну сторону
 1991 — Хмель — становой пристав
 1991 — Маэстро с ниточкой — Иван Макаров
 1992 —  Пустельга
 1993 — Скандал в нашем Клошгороде — дед Михей
 1995 — Мелкий бес — Хрипач, директор гимназии
 1998 — На ножах (сериал) — Сид
 1999 — Танцы под ущербной луной (сериал) — Семен
 2000 — Свадьба — участковый

Примечания

Ссылки 
 
 Алексей Миронов на rusactors.ru

Выпускники ГИТИСа
Похороненные на Перепечинском кладбище
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Персоналии:Мурманский областной драматический театр
Актёры и актрисы Центрального академического театра Российской армии